Chihuahua – stan Meksyku
 Chihuahua – miasto w Meksyku
 Chihuahua – rasa psa
 Chihuahua – singel DJ BoBo